Парк из доба јуре може бити:

 Парк из доба јуре (филм), амерички филм из 1993.
 Парк из доба јуре: Изгубљени свет, амерички филм из 1997.
 Парк из доба јуре 3, амерички филм из 2001.
 Парк из доба јуре (роман), роман америчког писца и продуцента Мајкл Крајтона из 1990.